Брук, Генри:

 Брук, Генри (1703—1783) — английский писатель.
 Брук, Генри Джеймс (1771—1857) — английский минералог, кристаллограф.